Delalande ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Delalande (* 1972), französischer Schriftsteller
 Gaston Delalande (1874–1960), französischer Autorennfahrer
 Michel-Richard Delalande (1657–1726), französischer Musiker
 Pierre Antoine Delalande (1787–1823), französischer Naturforscher, Entdecker und Maler

Siehe auch:
 Delalande-Seidenkuckuck, Kuckucksart 
 Lalande